Holsteyn est un nom de famille qui peut désigner :
 Pieter Holsteyn l'Ancien (1580-1662), peintre et graveur néerlandais ;
 Pieter Holsteyn le Jeune dit Pieter Holsteyn II (1614-1673), fils du précédent, également peintre et graveur ;
 Cornelis Holsteyn (1618-1658), aussi fils de Pieter l'Ancien, peintre.

Voir aussi